Nyikolaj Tyihonov (1896–1979) szovjet-orosz költő
Nyikolaj Tyihonov (1905–1997) szovjet-orosz politikus, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke (1980–1985)